Foz steht für:
 Foz, spanische Gemeinde 
 Foz do Iguaçu, Stadt in Brasilien

 Foz do Areia, Stausee mit Wasserkraftwerk in Brasilien

FOZ steht für:
 Front-Oktanzahl, Maß für die Klopffestigkeit eines Ottokraftstoffs

Siehe auch:
 La Foz

FOZ